13-й Молодёжный чемпионат Украины по футболу проводился с 21 июля 2016 года по 30 мая 2017 года.

Участники 
По итогам сезона 2015/16 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Говерла» — Отказано в получении аттестата
 «Металлист» — Отказано в получении аттестата
 «Металлург» (З) — Расформирован

Из Первой лиги 2015/16 квалифицировался лишь один футбольный клуб:

 «Звезда» — 1-е место в турнирной таблице 

В турнире принимали участие 12 молодёжных команд:

Географическое распределение команд

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Молодёжный чемпионат на сайте Украинской премьер-лиги

Молодёжный чемпионат Украины по футболу
Футбол на Украине в сезоне 2016/2017